Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1976 года  после отказа Сенегала прошёл 4-25 августа в Амстердаме, Нидерланды по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 18 спортсменов из 12 стран. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Харм Вирсма.

Финал

Ссылки 
  Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)
 Журнал «Шашки» 1976/10 с.1-5

Мужчины 1976
Спорт в Нидерландах в 1976 году
1976 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Шашки в Нидерландах